Recoil může být:

 Anglický výraz pro zpětný ráz
 Recoil (hudební skupina), britská hudební skupina
 Recoil (videohra), videohra
 Recoil (film, 1953), britský kriminální film z roku 1953
 Recoil (film, 2012), kanadský akční film z roku 2012